Paseky kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Paseky nad Jizerou (okres Semily)
 Paseky (okres Písek)